The Animals, een Engelse rockgroep
Animals (Pink Floyd), een album van Pink Floyd
Animals (Muse), een nummer van Muse van hun zesde studioalbum The 2nd Law
Animals (Martin Garrix), een nummer van Martin Garrix uit 2013
Animals (2014), Amerikaanse film uit 2014 
Animals (2021), Belgische film uit 2021